Надаль () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:

 Лімарі Надаль (; 1978) — пуерто-риканська та американська акторка, продюсер, сценарист.
 Мігель Анхель Надаль (; 1966) — іспанський футболіст.
 Рафаель Надаль (; 1986) — іспанський тенісист-професіонал.
 Томеу Надаль (; 1989) — іспанський футболіст.

Іспанські прізвища